Sowing the Wind (1916), een Britse dramafilm onder regie van Cecil Hepworth
Sowing the Wind (1921), een Amerikaanse dramafilm onder regie van John M. Stahl